Term kan avse:

 Term (matematik) – argumenten till operationerna addition och subtraktion

Se även
 Terminologi – en mängd ord, uttryck och termer som är specifika för ett visst fackområde
 Termer – klassiska romerska badanläggningar